Александровский сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Александровский сельский округ Даровского района (упразднён)
 Александровский сельский округ Котельничского района

Краснодарский край 

 Александровский сельский округ Ейского района
 Александровский сельский округ Усть-Лабинского района

Омская область 

 Александровский сельский округ Азовского немецкого национального района
 Александровский сельский округ Тевризского района
 Александровский сельский округ Шербакульского района

Рязанская область 

 Александровский сельский округ Ухоловского района (до 2006 года)

Смоленская область 

 Александровский сельский округ Монастырщинского района

Тульская область 

 Александровский сельский округ Алексинского района
 Александровский сельский округ Заокского района
 Александровский сельский округ Кимовского района

Тюменская область 

 Александровский сельский округ Сладковского района
 Александровский сельский округ Сорокинского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Александровский сельский округ Читинского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Александровский сельский округ Бурлинского района

Костанайская область 

 Александровский сельский округ Костанайского района

Павлодарская область 

 Александровский сельский округ Щербактинского района

Северо-Казахстанская область 

 Александровский сельский округ района Магжана Жумабаева (до 2019 года)